Dos de mayo de 1808 puede referirse a:
 El suceso histórico conocido como Levantamiento del 2 de Mayo.
 El cuadro de Goya El dos de mayo de 1808 en Madrid, sobre ese suceso.
 La novela de Galdós El 19 de marzo y el 2 de mayo, uno de los Episodios Nacionales.